Śniadanie u Tiffany’ego – opowiadanie Trumana Capote’a
 Śniadanie u Tiffany’ego – amerykański film z 1961 w reżyserii Blake’a Edwardsa, ekranizacja opowiadania
 Śniadanie u Tiffany’ego – amerykański musical z 1968 wystawiany na Broadwayu